Louveira kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Louveira (ort), São Paulo, 
 Louveira (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar